Mussen ist der Ortsname von

 Mussen (Münchberg), Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern, Deutschland
 Mussen (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern, Deutschland
 Mussen (Kärnten), Almgebiet in Kärnten, Österreich